Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)

 Jakob Hlasek /  Chip Hooper (semifinali)
 Miloslav Mečíř Sr. /  Tomáš Šmíd (semifinal)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1987